Franz Poche  (1879 -  1945) foi um naturalista austríaco.

Poche, Franz